

События

Римская республика 

 Консулы: Луций Корнелий Цинна (во 2-й раз, патриций) и Гай Марий (в 7-й раз, плебей); претор: Луций Корнелий Сципион Азиатик; плебейские эдилы: Луций Критоний и Марк Фанний; народные трибуны: Квинт Серторий и Публий Попиллий Ленат; квесторы: Гай Флавий Фимбрия и Квинт Аниций (на Сицилии); монетные триумвиры: Луций Критоний и Марк Фанний; цензоры: Луций Марций Филипп и Марк Перперна (оба — плебеи).
 13 января, умер Гай Марий. Консулом-суффектом избирается Луций Валерий Флакк. Вскоре его отправляют в Азию для борьбы с Митридатом VI и противодействия Сулле. Легатом Флакка становится Гай Флавий Фимбрия.
 Гай Юлий Цезарь стал жрецом Юпитера.
 Первая Митридатова война:
 1 марта, армия Луция Корнелия Суллы штурмом захватила Афины, тиран Аристион казнён.
 Архелай оставил Пирей.
 Лето, в битве при Херонее армия Суллы разбила понтийскую армию.

Египет 
 После трёх лет борьбы восстание против Птолемеев в Египте подавлено. Взятие и полное разрушение Фив войсками Птолемея IX.

Китай 
 86—74 — Император Китая Чжао-ди.
 Хунну изгоняют китайцев из Чэши.

Родились 
 1 октября — Гай Саллюстий Крисп (ум. 13 мая 34 до н. э.), древнеримский историк;
 Антиох I Теос Коммагенский, царь Коммагены.

Скончались 
 13 января — Гай Марий Старший, древнеримский полководец и государственный деятель;
 После 1 марта — Аристион, тиран Афин;
 86, ок. — Сыма Цянь (род. ок. 145 до н. э.), потомственный историограф династии Хань, астроном.

См. также

Примечания